Jméno a příjmení Václav Prošek má více nositelů:

 Václav Prošek – fotbalista
 Václav Prošek (1993) – fotbalista
 Václav Prošek (chirurg) (1934–2004) – český chirurg